Sangiorgio peut faire référence à :

Patronyme 

 Abbondio Sangiorgio (1798-1879), sculpteur italien ;
  (1921-1993), poète italien ;
  (1884-1930), peintre et sculpteur italien ;
 Giovanni Antonio Sangiorgio (1439/1442-1509), cardinal italien ;
  (1947-), femme politique italienne.

Entreprises 
 , entreprise d'électroménagers italienne.

Voir aussi